HOI est un code qui peut signifier :
 Aérodrome de Hao, en Polynésie française, selon le code AITA des aéroports.

HOI est un sigle qui peut signifier :
 Hearts of Iron II, un jeu vidéo de stratégie sur PC.

Code IATA des aéroports
es:Ryūken Bakuhatsu!! Gokū ga yaraneba dare ga yaru#Hoi